Грузинская православная церковь является одной из основных частей православного христианства в Турции.

Грузинские церкви в Турции, а именно в провинциях: Артвин, Ардахан, Карс и Эрзурум, официально находятся под юрисдикцией следующих епархий Грузинской православной церкви: 1) Батумской и Лазской; 2) Ахалцихской и Тао-Кларджетской; 3) Ахалкалакской, Кумурдойской и Карсской; но фактически не контролируется ими.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II в письме, адресованным премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану, попросил передать грузинские церкви под контроль Грузинской православной церкви, однако эта просьба до сих пор не была принята турецкими властями.

Состояние церквей 
В 2013 году турецкие власти стали ремонтировать Ишхани, но работы прекратились после заявления Грузии о выполнении работ ненадлежащим образом. В апреле 2013 года стороны согласились возобновить восстановление Ишханского собора.

В рамках программы по сотрудничеству в сфере культуры между правительствами Грузии и Турции 23 мая 2017 года был подписан договор. В Турции начались работы по укреплению купола церкви Ошки, который турецкая сторона полностью обеспечивает при помощи грузинских специалистов, и участие грузинских экспертов в реставрации настенной живописи средневекового монастыря Пархали.

Список церквей и монастырей

Северо-восточная Турция

Другие регионы

См. также 
 Христианство в Турции

Литература

Примечания

Ссылки 

 

Грузинские церкви в Турции
Культурно-историческое наследие Тао-Кларджети